Сельский округ — административно-территориальная единица, а также в 1995—2005 гг. муниципальное образование, на самом нижнем уровне в сельской местности в России. 

Понятие сельского округа как муниципального образования было введено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 года № 154, согласно п. 1, ст. 12, главе II (в редакции от 04.08.2000 N 107-ФЗ): «Территории муниципальных образований — городов, поселков, станиц, районов (уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов) и других муниципальных образований — устанавливаются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций». Сельские округа были правопреемниками сельских советов и в большинстве случаев соответствовали этим сельсоветам территориально; в некоторых регионах термин «сельсовет» сохранился в наименованиях сельских поселений (например в Нижегородской области), а в других сельсоветы получили историческое название — волости (например в Псковской области).

В ходе муниципальной реформы 2006 года, на основе нового Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сельские округа потеряли значение муниципальных образований — наименьшим муниципальным образованием в сельской местности стали сельские поселения; соотношение сельских округов и сельских поселений варьируется в регионах: они могли полностью соответствовать территориально, сельские поселения могли быть образованы из нескольких сельских округов, территории сельских округов могли войти в состав городских поселений или округов и др.; во втором и третьем случаях понятие сельский округ могло сохранить самостоятельное значение (административное, статистическое и др.).

Как административно-территориальные единицы сельские округа существуют, например, при городах Краснодарского края: в составе внутригородских районов Сочи, в подчинении Армавира, Геленджика, Горячего Ключа, а также в составе Анапского и прочих административных районов края (вместе с поселковыми и станичными округами).

Сельские округа в составе субъектов Российской Федерации 
См. также Административные и территориальные округа по субъектам Российской Федерации

В следующих регионах Российской Федерации сельские округа используются или использовались в качестве объектов административно-территориального устройства:
 республики Адыгея, Марий Эл, Северная Осетия, Якутия;
 Краснодарский край;
 Белгородская, Брянская, Владимирская, Калининградская, Калужская, Кировская, Московская, Мурманская, Омская, Рязанская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская, Еврейская автономная и упразднённые во второй половине 2000-х Камчатская и Читинская области.

Полужирным шрифтом выделены регионы, в которых сельские округа в качестве объектов административно-территориального устройства используются в настоящее время. Помимо них, по одному сельскому округу сохранено в Мурманской и Сахалинской областях (Ёнский сельский территориальный и, соответственно, Бошняковский сельский, одноимённых им не существует).

За пределами Российской Федерации сельские округа на постсоветском пространстве используются в Казахстане.

Как административно-территориальные единицы сельские округа выделяются в следующих субъектах Российской Федерации:
 Белгородская область — в пределах территории сельских поселений в Белгородской области в качестве административно-территориальных единиц могут быть образованы сельские округа;
 Брянская область — сельские административные округа в составе административных районов;
 Кировская область — сельские округа в составе административных районов;
 Краснодарский край — сельские округа (а также поселковые и станичные округа) в составе городов краевого подчинения и административных районов;
 Марий Эл — сельские округа в составе административных районов;
 Мурманская область — в Ковдорском районе выделяется Ёнский сельский территориальный округ;
 Омская область — сельские округа в составе административных районов
 Рязанская область — сельские округа в составе административных районов;
 Саха (Якутия) — наслеги (сельские округа) в составе улусов (административных районов) и города республиканского значения Якутска;
 Сахалинская область — Бошняковский сельский округ Углегорского административного района;
 Северная Осетия — сельские округа в составе административных районов;
 Тульская область — сельские округа в составе административных районов, городской округ Тула делится на территориальные округа с подчинёнными сельскими населёнными пунктами Зареченский, Привокзальный, Пролетарский, Советский, Центральный;
 Тюменская область — сельские округа в составе административных районов;
 Ульяновская область — сельские округа в составе административных районов;
 Челябинская область — сельские округа в составе административных районов;
 Ярославская область — сельские округа в составе административных районов.

Московская область — город областного подчинения с административной территорией (на муниципальном уровне городской округ) Домодедово включает 7 административных округов, организованных в сельской местности, то есть фактически являющихся сельскими округами; в сельской местности организовано и большинство территориальных округов Клина.

 Калининградская область — сельские округа в составе административных районов упразднены.

См. также Административные и территориальные округа по субъектам Российской Федерации

Список одноимённых сельских округов 

Общий список одноимённых сельских округов в регионах Российской Федерации.

Одноимённые российским сельские округа встречаются также в Казахстане, но их число сокращается в результате постоянного переименования.

См. также 
 Административный округ (Россия)
 Поселковый округ
 Городской округ (административный, Россия)
 Городской округ (Россия)
 Муниципальный округ (Россия)

Примечания 

Местное самоуправление в Российской Федерации
Типы административно-территориальных единиц Российской Федерации